Гвачинанго има више значења:

 Општина Гвачинанго (Халиско), општина у савезној држави Халиско у Мексику
 Гвачинанго (Гвачинанго, Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику